Мендзыздрое:

 Мендзыздрое — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Каменьский повят.
 Мендзыздрое — гмина (волость) в Польше, входит в Каменьский повят, Западно-Поморское воеводство.
 Мендзыздрое — остановочный пункт в городе Мендзыздрое, в Западно-Поморском воеводстве Польши.